Nyom nélkül (1982) magyar krimi
Nyom nélkül (1993) amerikai thriller